Джана, Джанна, может означать:
  — остров.
 Джана — метеостанция в Тугуро-Чумиканском районе Хабаровского края.
 Джана, Лейла (1982—2020) — американская социальная предпринимательница и менеджер.
 Джанна — прекрасный сад, место блаженства, рай.